O termo Orchid pode referir-se a:

 Orchidaceae: as orquídeas pertencentes à família botânica das Orchidaceae
 Orchid, palavra inglesa que significa orquídea.
 Orchid (álbum): o álbum de estreia da banda sueca de progressive death metal Opeth.
 Orchid (banda): Banda norte-americana de screamo.
 B. Orchid: Personagem do videojogo Killer Instinct.
 Orchid: 5.ª canção do álbum Master Of Reality de Black Sabbath.
 Orchid (Flórida): Localidade na Flórida.

Desambiguações de topônimos